Jorn ist der Name des Soloprojekts des Sängers Jørn Lande.

Jorn ist ebenso der Familienname von
 Asger Jorn (1914–1973), dänischer Künstler